Юбер Лефевр (; , Париж — 1937) — французский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Лефевр входил в сборную Франции по регби, которая, обыграв Германию и Великобританию, стала победительницей турнира и получила золотые медали. Выступал за команду «Расинг Метро 92», был капитаном парижской сборной на чемпионате Франции 1902 года.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты по алфавиту
Регбисты Франции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по регби
Игроки РК «Расинг 92»
Игроки сборной Франции по регби